Niemcy:
 Deusen – dzielnica Dortmundu

Osoby:
 Ralph van Deusen – niderlandzki scenarzysta